Osoby o tym nazwisku:
 Dienis Bojcow – rosyjski bokser
 Iwan Bojcow – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Wasilij Bojcow – radziecki działacz państwowy